Jonquières est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

Jonquières est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Ernest de Jonquières (1820-1901), mathématicien, marin et homme de lettres français.
 Eugène de Jonquières (1850-1919), amiral, poète et dessinateur français. Fils d'Ernest de Jonquières.
 Henri Paul Jonquières (1895-1975) éditeur français, concepteur et maître d'œuvre de quelques-uns des plus beaux ouvrages de bibliophilie des années 1920 à sa mort..
 Eduardo Jonquieres (1918-2000) poète et peintre argentin d'origine française, neveu d'Henri Paul Jonquières et d'Eduardo Leoncio Jonquières.

Toponyme 

Jonquières est un toponyme issu de l'occitan Jonquièras signifiant « roselière »

 Jonquières (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Jonquières (Bouches-du-Rhône), ancienne commune française intégrée à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Jonquières (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Jonquières (Oise), commune française du département de l'Oise, en région Hauts-de-France ;
 Jonquières (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Jonquières (Vaucluse), commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Jonquières-Saint-Vincent, commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 La Jonquière ou La Jonquera, localité catalane en Espagne ;
 Rue de La Jonquière, à Paris.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France